Zoelly bzw. Zölly ist der Nachname der folgenden Personen:
 Hans Zölly (1880–1950), Schweizer Vermessungsingenieur
 Heinrich Zoelly (1862–1937), Schweizer Ingenieur, Entwickler einer mehrstufigen Dampfturbine
 Paul Zoelly (1896–1971), Schweizer Maler, Zeichner Plastiker, Bildhauer, Illustrator und Schriftsteller
 Pierre Zoelly (1923–2003), Schweizer und US-amerikanischer Architekt

Zölly steht ferner für:
 Zölly (Hochhaus), ein Wohnhochhaus in Zürich